Андре́й Лазарчу́к:
 Лазарчук, Андрей Андреевич (1982—2023) — украинский футболист, вратарь.
 Лазарчук, Андрей Геннадьевич (род. 1958) — российский писатель-фантаст, переводчик и поэт.